A The Good, the Bad and the Upsetters egy 1970-es album a The Upsetters együttestől.

Számok
 Capo
 Phil the Fluter
 Guns of Navarone
 What Do You Say
 Straight to the Head
 Red or Red
 Mellow Mood
 Family Man
 Oney
 Mama Look
 Snow White
 The Good, the Bad & The Upsetter

Trojan Records-albumok
1970 nagylemezei
The Upsetters-albumok